

Linguistica 
 Còrso – la lingua parlata in Corsica

Antropologia 
 Corso – abitante o nativo della Corsica
  Corso – individuo appartenente alla antica etnia nuragica dei Corsi

Persone 
 Antonio Corso – calciatore italiano
 Bill Corso – truccatore statunitense
 Gregory Corso – poeta statunitense
 Mario Corso – calciatore italiano
 Rinaldo Corso – letterato, giurista e vescovo italiano
 Philip J. Corso – ufficiale americano

Altro 
Corso – città dell'Algeria
Corso – nome proprio maschile
Corso – percorso didattico
Cane corso – razza canina
Cavallo corso – razza equina
 Córso – valore di negoziazione (prezzo di scambio) di un titolo di credito sul mercato borsistico
Corso di mattoni – nell'edilizia, strato o fila di mattoni
 Córso – tipo di strada urbana
 Via del Corso (Roma)
 Via del Corso (Firenze)
 Corso  – di un fiume

Pagine correlate 
Corsa
Corsi
Corse